Araucanie est un toponyme ou un lieu historique qui peut désigner :

 L'actuelle Région de l'Araucanie, au Chili
 La région historique d'Araucanie, nom que les conquistadors espagnols donnèrent, dans les années 1540, à une région sud du Chili
 Le Royaume d'Araucanie et de Patagonie, royaume éphémère fondé en  1860 par le Français Antoine de Tounens
 L'Occupation de l'Araucanie, campagne militaire menée de 1861 à 1883 par l’État chilien

Autres projets

Notes et références